Kratzputz steht für:
 Oberflächenbehandlung im Bauwesen, siehe Putz (Bauteil)#Kratzputz
 künstlerische Oberflächenbearbeitung des Putzes an Gefachen an Fachwerkhäusern, siehe Hessischer Kratzputz
 zuweilen wird fälschlicherweise auch eine andere künstlerische Oberflächentechnik an Wandflächen, das Sgraffito, als Kratzputz bezeichnet